Hausberk bezeichnet
 Burg Hausberk, Tschechien
 wüste Burg Hausberk auf dem Hrad, Tschechien
 Burg bei Albrechtice, auch Burg Hausberk, Tschechien